Wokingham (district), een district in het Engelse graafschap Berkshire
 Wokingham (stad), de hoofdstad van bovenstaand district